Мартинівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Мартинівська сільська рада — Житомирська область, Пулинський район
 Мартинівська сільська рада — Житомирська область, Янушпільський район
 Мартинівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Мартинівська сільська рада — Полтавська область, Гадяцький район
 Мартинівська сільська рада — Сумська область, Тростянецький район
 Мартинівська сільська рада — Харківська область, Красноградський район
 Мартинівська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Мартинівська сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район